A Segunda División 1989–90-es szezonja volt a bajnokság ötvenkilencedik kiírása. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes a Real Burgos CF lett.

Végeredmény

1 A Bilbao Athletic az Athletic Bilbao tartalékcsapataként nem juthatott fel.

Rájátszás

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2